Овчар може да се отнася за:

 Овчар – онзи скотовъдец, който се грижи за овцете;
 Овчар, планина къмто Западна Сърбия, намираща се между Кралево и Чачак.

Вижте също 
 Овчарки, породи кучета;
 Овчаро-кабларска клисура;
 Овчар баня, баня в днешна Сърбия.